Emami ist der Familienname folgender Personen:

 Dschafar Scharif-Emami (1910–1998), iranischer Politiker und Ministerpräsident des Iran
 Kavous Seyed-Emami (1953–2018), iranisch-kanadischer Hochschullehrer der Soziologie und Umweltschützer
 Mohammad Reza Emami (17. Jahrhundert), iranischer Kalligraf
 Mohammad Mohsen Emami (17./18. Jahrhundert), iranischer Kalligraf; Sohn von Mohammad Reza Emami
 Pedram Emami (* 1970), deutscher Neurochirurg und Standespolitiker
 Rouhollah Emami (1941–1999), iranischer Filmeditor und Regisseur
 Said Emami (1959–1999), stellvertretender Minister des iranischen Geheimdienstes VEVAK